Het seizoen 2012/13 van de Topklasse ging van start op 1 september 2012. De laatste speelronde stond gepland voor 4 mei 2013. De Topklasse het hoogste amateurniveau binnen het Nederlandse vrouwenvoetbalsysteem. Na 22 wedstrijden werd Ter Leede voor de eerste maal kampioen van de Topklasse.

Topklasse

Teams

Eindstand

Uitleg kleuren

Nacompetitie

Eerste ronde

Tweede ronde

2012/13
Nederlands competitievoetbal 2012/13